Leers, commune française, dans le Nord
Leers-Nord, commune avant fusion belge, dans l'entité d'Estaimpuis
Leers-et-Fosteau, commune avant fusion belge, dans l'entité de Thuin